Pojem střed galaxie může znamenat:

Galaktické jádro – střed naší domovské galaxie Mléčná dráha
Galaktická výduť – střed galaxie obecně